Err eller ERR kan syfta på:

 Err, Pyrénées-Orientales –  en kommun i departementet Pyrénées-Orientales i Frankrike
 ERR – en tysk nazistisk myndighet som grundad 1940, se Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
 ERR – Estlands public service-bolag för TV och radio, se Eesti Rahvusringhääling
 Piz d'Err, schweiziskt alpmassiv (alptopp)